Battaglia navale di Abukir detta anche Battaglia del Nilo – combattuta il 1º agosto 1798
 Prima battaglia di Aboukir - combattuta a terra nel 1799 
 Seconda battaglia di Aboukir – combattuta in mare nel 1801